Friedrich Nadler ist der Name folgender Personen:

*Friedrich Nadler (Pädagoge) (1847–1924), deutscher Pädagoge
Friedrich Nadler (Verkehrswissenschaftler) (* 1946), österreichischer Verkehrswissenschaftler